Вулиця Ганцова — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Ганцова — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Ганцова — вулиця в місті Чернігів (колишня вулиця Жовтнева).

Вулиці, названі на честь людей